Center Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Center Grove (Alabama)
 Center Grove (Arkansas)
 Center Grove (Iowa)
 Center Grove (Tennessee)
 Center Grove (Texas)

Siehe auch:
 Center Grove Township